Courrier peut faire référence à :

Nom commun 
 un courrier (sens ancien) est une personne qui porte des lettres d’un point à un autre ;
 le courrier désigne la correspondance écrite  entre un expéditeur et un destinataire.

Patronyme 

 Robert Courrier (1895-1986), biologiste français et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Paris.

Patronyme français